Pul-e ‘Alam är en provinshuvudstad i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Lowgar, i den östra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Kabul. Pul-e ‘Alam ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Pul-e ‘Alam är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Pul-e ‘Alam. Närmaste större samhälle är Barakī Barak,  kilometer väster om Pul-e ‘Alam. 

Omgivningarna runt Pul-e ‘Alam är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Pul-e ‘Alam är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Lowgar (provins)